L'Homme change de peau (en , Tchelovek meniaet kojou) est un téléfilm soviétique en cinq épisodes réalisé par  en 1979 adapté du roman éponyme de Bruno Jasieński.

Synopsis 
Le film se déroule au début des années 1930 sur le chantier de construction du canal de Vakhch au Tadjikistan. L'agent étranger Murry, arrivé en Union soviétique sous contrat d'ingénieur civil, et ses complices, préparent l'explosion du barrage. Ils parviennent à intimider les ingénieurs américains qui participent activement à la construction et à calomnier l'ingénieur en chef Ourtabaïev. Cependant, les tchékistes déjouent les intrigues des ennemis et la construction du canal est achevée dans les délais. En parallèle, se développe l'histoire d'amour entre Macha Polozova et le jeune ingénieur américain Clark, qui décide finalement de rester en URSS.

Fiche technique 
 Titre : L'Homme change de peau
 Titre original : Человек меняет кожу (Tchelovek meniaet kojou)
 Réalisation : 
 Scénario : , 
 Photographie : Zavour Dahte
 Direction artistique : Leonid Chponko, Vladimir Salimov
 Costumes Rimma Suderman
 Parolier : Evgueni Dolmatovski
 Compositeur : 
 Montage : Natalia Lapteva
 Son : 
 Rédaction : Youri Kaplounov
 Producteur executif : Abdourakhaman Rakhmanov
 Langue : russe
 Format : Couleur - Mono
 Production : Tajikfilm
 Pays : URSS
 Sortie : 1979

Distribution 
 Igor Kostolevsky : ingénieur Jim Clark
 Boris Khmelnitsky : Pavel Kristallov
 Larissa Oudovitchenko : Macha Polozova
  : Komarenko
  : Taboukachvili
  : Klimenti
  : Saïd Ourtabaïev
  : Sinitsyne
 Anatoli Azo : Nikolaï Eremine
  : Morozov
  : Valentina
  : Liouba Smirnova
 Valentin Nikouline : Nemirovski
  : Barker
  : Nemirovskaïa
  : Iso Khodjiarov
 Mihails Kublinskis : agent Murry (prototype Frederick Markham Bailey)

Notes et références

Voir aussi 
Cinéma tadjik

Liens externes 
 

Téléfilm soviétique
Téléfilm diffusé en 1979
Téléfilm dramatique
Adaptation d'un roman polonais à la télévision
Téléfilm se déroulant dans les années 1930
Téléfilm en russe